Monterey Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Monterey Historic District (Kentucky), ID-Nr. 97000867
 Monterey Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 76001639